Ludwik VIII Lew (1187-1226) – król Francji 1223-1226
 Ludwik VIII (1403-1445) – książę Bawarii-Ingolstadt 1443-1445
 Ludwik VIII (1691-1768) – landgraf Hesji-Darmstadt 1739-1768